Alff ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Alff (* 1938), deutscher Politiker
 Johann Jacob Alff-Becker (1796–1870), Lederfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags

 Wilhelm Alff (1918–1992), deutscher Politologe

Die Abkürzung ALFF steht für:

 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Alf

ALFF